Amselbach ist ein Gewässername:

 Amselbach, früherer Name der Úslava, rechter Zufluss der Berounka bei Doubravka, Stadt Pilsen, Bezirk Pilsen-Stadt, Pilsner Region Tschechien
 Amselbach, deutscher Name des Kosový potok, linker Zufluss der Mže oder deutsch Mies bei Vížka (Deutsch Wieschka), Stadt Planá u Mariánských Lázní (deutsch Plan), Okres Tachov (deutsch Bezirk Tachau), Pilsner Region Tschechien
 Amselbach (Statzenbach), linker Oberlauf des dann zunächst noch Schliembach genannten Statzenbachs (zum Wallerbach, zum Wallersee) bis nahe Berg, Gemeinde Henndorf am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Amselbach (Urft), rechter Zufluss der Urft in der Urfttalsperre nach der Viktor-Neels-Brücke bei Vogelsang, Stadtteil Gemünd, Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Amselbach (Wiembecke), rechter Zufluss der Wiembecke (zur Berlebecke) vor Heiligenkirchen, Stadt Detmold, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Amselbach (Zwickauer Mulde), linker Zufluss der Zwickauer Mulde bei Wiesenburg, Stadt Wildenfels, Landkreis Zwickau, Sachsen;durchläuft die Talsperre Amselbach

Siehe auch:
 Amselgraben
 Amselgrundbach
 Amstelbach